

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 1231 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ver“ beginnt.

Ver 



 ver Eecke, Paul (1867–1959), belgischer Mathematikhistoriker
 Ver, Fabian (1920–1998), philippinischer Generalstabschef

Vera 
 Vera (* 1986), österreichische Soul- und R&B-Sängerin
 Vera Colona, Héctor Eduardo (* 1962), peruanischer Bischof von Ica
 Vera Intriago, Francisco Ovidio (1942–2014), ecuadorianischer Geistlicher, Weihbischof in Portoviejo
 Vera López, José Raúl (* 1945), mexikanischer Ordensgeistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Saltillo
 Vera Plasencia, Juan Carlos (* 1961), peruanischer Geistlicher, Militärbischof von Peru
 Vera Rivera, Juan Carlos (* 1960), chilenischer Fußballspieler
 Vera Sigueñas, Deivy (* 1992), peruanischer Schachspieler
 Vera Soto, Guillermo Patricio (* 1958), chilenischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Rancagua
 Vera y Talonia, Fortino Hipólito (1834–1898), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Cuernavaca
 Vera y Zuria, Pedro María (1874–1945), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Puebla de los Ángeles
 Vera, Abel, uruguayischer Straßenradrennfahrer
 Vera, Ana-Maria (* 1965), US-amerikanische Pianistin
 Vera, Antonio (* 1972), deutscher Hochschullehrer, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Deutschen Hochschule der Polizei
 Vera, Augusto (1813–1885), italienischer Philosoph
 Vera, Billy (* 1944), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler, Schriftsteller und Musikhistoriker
 Vera, Carlos (1928–2022), chilenischer Leichtathlet
 Vera, Carlos (* 1976), ecuadorianischer Fußballschiedsrichter
 Vera, Carolina (* 1973), chilenisch-deutsche Schauspielerin
 Vera, Danny (* 1977), niederländischer Sänger, Musiker und Songwriter
 Vera, Diego (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Vera, Eladio (* 1948), paraguayischer Fußballspieler
 Vera, Enrique (* 1954), mexikanischer Geher
 Vera, Enrique (* 1979), paraguayischer Fußballspieler
 Vera, Erik (* 1992), mexikanischer Fußballspieler
 Vera, Eusebio Guilarte (1805–1849), bolivianischer Politiker
 Vera, Gerardo (1947–2020), spanischer Kostümbildner, Production Designer, Schauspieler, Film- und Theaterregisseur
 Vera, Jacinto (1813–1881), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Montevideo
 Vera, Jaime (* 1963), chilenischer Fußballspieler
 Vera, Joey (* 1963), US-amerikanischer Bassist und Musikproduzent
 Vera, Juan de (1453–1507), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Salerno und Kardinal
 Vera, Lucas (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 Vera, Luis Alberto (* 1943), uruguayischer Fußballspieler
 Vera, María Teresa (1895–1965), afro-kubanische Singer-Songwriterin, Gitarristin und Komponistin
 Vera, Noelia (* 1989), paraguayische Leichtathletin
 Vera, Pedro de, kastilisch-andalusischer Eroberer und Gouverneur
 Vera, Pedro José (* 1984), spanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Vera, Reynaldo (* 1961), kubanischer Schachmeister
 Vera, Ricardo (* 1962), uruguayischer Leichtathlet
 Vera, Saúl (* 1959), venezolanischer Mandolinen- und Bandolaspieler
 Vera, Virginia (1898–1949), argentinische Sängerin, Gitarristin, Komponistin und Schauspielerin
 Vera, Yvonne (1964–2005), simbabwische Schriftstellerin
 Vera-Ellen (1921–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Vera-Tucker, Alijah (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Verachtert, Jozef (1932–1967), belgischer Radrennfahrer
 Veracini, Antonio (1659–1733), italienischer Violinist und Komponist des Barock
 Veracini, Francesco Maria (1690–1768), italienischer Violinist und Komponist
 Veracruz, Vanessa (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin und Regisseurin
 Veraguth, Gérold (1914–1997), Schweizer Maler, Zeichner und Lithograf
 Veraguth, Noah (* 1987), Schweizer Pop-Rock-Musiker
 Veraguth, Otto (1870–1944), Schweizer Neurologe
 Veraldi, Gabriel (1926–2009), Schweizer Schriftsteller
 Verallo, Fabrizio († 1624), italienischer Kardinal und römisch-katholischer Bischof
 Verallo, Girolamo († 1555), italienischer Geistlicher
 Verallo, Paolo Emilio, italienischer Geistlicher
 Vérame, Jean (* 1939), französischer Künstler belgischen Ursprungs
 Véran, Jules (1868–1960), französischer Journalist, Romanist und Provenzalist
 Véran, Olivier (* 1980), französischer Politiker (PS), Mitglied der Nationalversammlung
 Veran, Traude (* 1934), österreichische Schriftstellerin
 Veranes, Sibelis (* 1974), kubanische Judoka
 Veranius Saturninus, römischer Öffizier
 Veranius, Quintus († 58), römischer Konsul 49 n. Chr.
 Veranus von Cavaillon, Bischof
 Vérany, Jean-Baptiste (1800–1865), französischer Zoologe und Malakologe
 Veranzio, Fausto (1551–1617), Diplomat, Gelehrter und Geistlicher, Verfasser eines fünfsprachigen Wörterbuches
 Veras, Nelson (* 1977), brasilianischer Jazzgitarrist
 Veratschnig, Nikolas (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Verawaty Wiharjo (1957–2021), indonesische Badmintonspielerin

Verb 
 Verba, Sidney (1932–2019), US-amerikanischer Politologe
 Verba, Vaidotas (* 1966), litauischer Verwaltungsjurist und Diplomat
 Verbaandert, Tim (* 2000), niederländischer Leichtathlet
 Verbakel, Ellis (* 1974), niederländische Hockeyspielerin
 Verbauwhede, Ingrid, belgische Elektrotechnikerin und Informatikerin
 Verbeck, Franz Bernardin (1686–1756), Franziskaner und Weihbischof im Bistum Münster
 Verbeck, Guido (1830–1898), niederländischer Ingenieur, Missionar und Lehrer, der einen großen Einfluss auf Japan in der frühen Meiji-Zeit ausgeübt hatte
 Verbeeck, Bob (* 1960), belgischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Verbeeck, Frans († 1570), flämischer Maler
 Verbeeck, Frans (* 1941), belgischer Radrennfahrer
 Verbeeck, Frans Ludo (1926–2000), belgischer Komponist und Dirigent
 Verbeeck, Yvonne (1913–2012), belgische Sängerin, Schauspielerin und Komödiantin
 Verbeek, Albert (1909–1984), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Verbeek, Danny (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Verbeek, Egbert (* 1953), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Verbeek, Ellen (* 1958), niederländische Journalistin, Chefredakteurin der Zeitschrift „Yoga Journal“
 Verbeek, Gertjan (* 1962), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Verbeek, Gustave (1867–1937), japanisch-niederländischer Zeitungsillustrator
 Verbeek, Hans (1873–1954), deutscher Architekt, Stadtplaner, Denkmalpfleger und Baubeamter
 Verbeek, Hans (1917–1966), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU), MdB
 Verbeek, Hans (1935–2021), deutscher Chemiker und Manager
 Verbeek, Herman (1936–2013), niederländischer Politiker (PPR), MdEP und katholischer Priester
 Verbeek, Koos (1928–2011), niederländischer Fußballspieler
 Verbeek, Leen (* 1954), niederländischer Politiker
 Verbeek, Lotte (* 1982), niederländische Schauspielerin
 Verbeek, Ludwig (1938–2020), deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Verbeek, Pat (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler, -funktionär und -scout
 Verbeek, Paul (1925–2019), deutscher Diplomat
 Verbeek, Pim (1956–2019), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Verbeek, Rogier (1845–1926), niederländischer Geologe und Paläontologe
 Verbeek, Sem (* 1994), niederländischer Tennisspieler
 Verbeek, Tonya (* 1977), kanadische Ringerin
 Verbeet, Gerdi (* 1951), niederländische Politikerin
 Verbeet, Markus (* 1974), deutscher Journalist und Jurist
 Verbeet, Willem (1801–1887), niederländischer Obst- und Blumenstilllebenmaler
 Verbeke, Annelies (* 1976), flämische Schriftstellerin
 Verbeke, Gerard (1910–2001), belgischer Priester, Philosophiehistoriker und Hochschullehrer
 Verbeke, Grace (* 1984), belgische Radrennfahrerin
 Verbeke, Harry (1922–2004), niederländischer Jazz-Saxophonist (Tenor)
 Verbeke, Johan (* 1951), belgischer Diplomat
 Verbeke, Kristel (* 1975), flämische Sängerin und Schauspielerin
 Verbeke, Natalia (* 1975), spanische Schauspielerin argentinischer Abstammung
 Verbeke, Siegfried (* 1941), belgischer Rechtsextremist und Holocaustleugner
 Verbeken, Peter (* 1966), belgischer Radrennfahrer
 Verbelen, Robert Jan (1911–1990), belgisch-österreichischer Kommandant der 27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division „Langemarck“
 Verberger, Jiří (1913–1973), tschechischer Jazzpianist, Sänger, Arrangeur und Komponist
 Verberne, Jochem (* 1978), niederländischer Ruderer
 Verbeuren, Dirk (* 1975), belgischer Schlagzeuger
 Verbič, Benjamin (* 1993), slowenischer Fußballspieler
 Verbič, Silva (* 2002), slowenische Nordische Kombiniererin und Skispringerin
 Verbiest, Ferdinand (1623–1688), China-Missionar und Astronom
 Verbij, Kai (* 1994), niederländischer Eisschnellläufer
 Verbinski, Gore (* 1964), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Verbíř, Pavel (* 1972), tschechischer Fußballspieler
 Verbist, Evert (* 1984), belgischer Radrennfahrer
 Verbist, Karel (1883–1909), belgischer Bahnradrennfahrer
 Verbist, Théophile (1823–1868), belgischer römisch-katholischer Geistlicher, Ordensgründer und Missionar in China
 Verbitsky, Bernardo (1907–1979), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Verbitsky, Horacio (* 1942), argentinischer Journalist und Buchautor
 Verbnjak, Heinz (* 1973), österreichischer Skibergsteiger und Radsportler
 Verbnjak, Paul (* 2001), österreichischer Skibergsteiger
 Verboeckhoven, Eugène (1798–1881), belgischer Maler
 Verbong, Ben (* 1949), niederländischer Regisseur
 Verboom, Adriaen Hendriksz († 1673), niederländischer Maler und Radierer des Barock
 Verboven, Jean, belgischer Turner
 Verbovsek, Alexandra, deutsche Ägyptologin
 Verbraeken, Carl (* 1950), belgischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Verbraeken, René (1927–2009), norwegischer Maler und Romanist
 Verbrugge, Cyrille (1866–1929), belgischer Fechter
 Verbrugge, Otto (1671–1745), niederländischer Lehrer, Philosoph und Philologe
 Verbruggen, Bart (* 2002), niederländischer Fußballspieler
 Verbruggen, Hein (1941–2017), niederländischer Sportfunktionär
 Verbruggen, Marion (* 1950), niederländische Blockflötistin
 Verbruggen, Teun (* 1975), belgischer Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Verbrugghe, Rik (* 1974), belgischer Radsportler
 Verbrugghen, Henri (1873–1934), belgischer Dirigent, Geiger und Musikpädagoge
 Verburg, David (* 1991), US-amerikanischer Sprinter
 Verburg, Frederik (* 1980), niederländischer Arzt, Facharzt für Nuklearmedizin
 Verburg, Gerda (* 1957), niederländische Gewerkschafterin und Politikerin (CDA)
 Verbustel, Edmond, belgischer Eiskunstläufer
 Verbyla, Vincentas (1918–2017), litauischer Forstwissenschaftler und sowjetischer Politiker

Verc 
 Vercamer, Grischa (* 1974), deutscher Mittelalterhistoriker und Hochschullehrer
 Vercammen, Ben (* 1988), belgischer Eishockeyspieler
 Vercammen, Joep (* 1991), belgischer Eishockeyspieler
 Vercammen, Joris (* 1952), altkatholischer Erzbischof von Utrecht
 Vercauteren, Franky (* 1956), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Vercel, Roger (1894–1957), französischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Vercellana, Rosa (1833–1885), zweite Gemahlin des italienischen Königs Viktor Emanuel II.
 Vercellino, Mario (1879–1961), italienischer General
 Vercetti, Tommy (* 1981), Schweizer Mundart-Rapper
 Verchau, Ekkhard (1927–2016), deutscher Historiker
 Vercher, Javier (* 1978), spanischer Jazzmusiker (Saxophon, Komposition)
 Verchère de Reffye, Jean-Baptiste (1821–1880), französischer Konstrukteur von Geschützen
 Verchere, Graham (* 2002), kanadischer Schauspieler
 Verchère, Patrice (* 1973), französischer Politiker
 Verchota, Phil (* 1956), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Verchuren, André (1920–2013), französischer Akkordeonspieler
 Vercingetorix († 46 v. Chr.), Fürst der gallisch-keltischen Arverner
 Verclas, Gustav (1853–1925), deutscher Schlossermeister, Unternehmer, Erfinder und Stifter
 Verclas, Till (* 1953), deutscher Kupferdrucker und Künstler
 Vercors (1902–1991), französischer Schriftsteller und Karikaturist
 Vercoutre, Rémy (* 1980), französischer Fußballtorhüter
 Vercoutter, Jean (1911–2000), französischer Altorientalist
 Vercruysse, André, belgischer Radrennfahrer
 Vercruysse, Émile (1887–1922), französischer Turner
 Vercruysse, Jan (1948–2018), belgischer Bildhauer
 Vercruyssen, Sophie (* 1992), belgische Bobfahrerin

Verd 
 Verda von Verdenberg, Johann Baptist († 1648), österreichischer Hofkanzler
 Verda, Johann Anton, österreichischer Architekt, Steinmetz und Baumeister
 Verdaguer y Prat, Peter (1835–1911), spanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Brownsville
 Verdaguer, Jacint (1845–1902), spanischer Dichter
 Verdaguer, Raymond (* 1947), kanadischer Grafiker und Illustrator
 Verdal, Suzanne (* 1944), kanadische Tänzerin und Muse des Sängers Leonard Cohen
 Verdam, Gideon Jan (1802–1866), niederländischer Mathematiker und Physiker
 Verdam, Jacob (1845–1919), niederländischer Niederlantist
 Verdam, Koos (1915–1998), niederländischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Verdan, Claude (1909–2006), Schweizer Chirurg
 Verdan, François (1747–1818), Schweizer Unternehmer und Richter
 Verdan, Nicolas (* 1971), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Verdasco, Fernando (* 1983), spanischer Tennisspieler
 Verdat, Marcelle (1896–1972), französische Schriftstellerin
 Verdat, Marguerite (1893–1971), französische Schriftstellerin und Archivarin
 Verde di Salizzole († 1305), Ehefrau von Alberto I. della Scala, Herr von Verona
 Verde, Alessandro (1865–1958), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Verde, Cesário (1855–1886), portugiesischer Dichter
 Verde, Daniele (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Verde, Dino (1922–2004), italienischer Drehbuchautor und Liedtexter
 Verde, Elio (* 1987), italienischer Judoka
 Verdé-Delisle, Pierre (1877–1960), Tennisspieler
 Verdecchia, Guillermo (* 1962), kanadischer Theaterschriftsteller und Theaterschauspieler
 Verdecia, Legna (* 1972), kubanische Judoka
 Verdeil, André (* 1904), Schweizer Eishockeyspieler
 Verdejo, Felisa (* 1950), spanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Verdejo, Félix (* 1993), puerto-ricanischer Boxer
 Verdejo, Rocío, mexikanische Schauspielerin
 Verdel, Helena (* 1961), österreichisch-slowenische Publizistin und Sachbuchautorin
 Verdelis-Maler, argivischer Vasenmaler
 Verdelli, Carlo (* 1957), italienischer Journalist
 Verdelot, Philippe, französischer Komponist der Renaissance
 Verdenhalven, Fritz (1911–1993), deutscher Bibliothekar, Heimatkundler und Genealoge
 Verdenik, Zdenko (* 1949), slowenischer Fußballtrainer
 Verdenius, Jan Jacob (* 1973), norwegischer Skilangläufer
 Verdenius, Willem Jacob (1913–1998), niederländischer Altphilologe (Gräzist)
 Verderber, Richard (1884–1955), österreichischer Fechter
 Verderi, Néstor (* 1950), argentinischer Fußballtorhüter
 Verdes Regueira, Manuel († 2012), uruguayischer Fußballspieler
 Verdet, André (1913–2004), französischer Dichter, Maler und Bildhauer
 Verdet, Félix-Marie-Honoré (1904–1992), französischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle
 Verdeț, Ilie (1925–2001), rumänischer Politiker
 Verdet, Marcel Émile (1824–1866), französischer Physiker
 Verdeun, Maurice (1929–2014), französischer Bahnradsportler
 Verdeur, Joseph (1926–1991), US-amerikanischer Schwimmer
 Verdi, Giuseppe († 1901), italienischer Komponist der Romantik
 Verdi, Nilüfer (* 1956), türkische Jazzmusikerin (Piano, Komposition)
 Verdi, Simone (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Verdial, Signi Chandrawati (* 1979), osttimoresische Politikerin
 Verdicchio-Krause, Claudia (* 1975), deutsche Sportschützin
 Verdick, Gijs (1994–2016), niederländischer Radrennfahrer
 Verdieck, Bruno (1902–1969), deutscher Gewerkschafter (DGB) und Politiker (SPD), MdL
 Verdieck, Paul (1893–1979), deutscher Politiker (SED), MdL Sachsen-Anhalt und Opfer der DDR-Justiz
 Verdier, Arthur (1835–1898), französischer Afrikaforscher
 Verdier, Bernard, französischer Autorennfahrer
 Verdier, César (1695–1759), französischer Arzt, Anatom
 Verdier, Eugène (1827–1902), französischer Rosenzüchter
 Verdier, Fabrice (* 1968), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Verdier, Franz (1869–1938), deutscher Film- und Theaterschauspieler sowie Theaterleiter
 Verdier, Geraldo (1937–2017), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Guajará-Mirim
 Verdier, Jean (1864–1940), französischer Geistlicher, Erzbischof von Paris und Kardinal
 Verdier, Jean-Antoine (1767–1839), französischer General
 Verdier, Jean-Louis (1935–1989), französischer Mathematiker
 Verdier, Johann Gottfried (1736–1798), deutscher Rat und Amtmann
 Verdier, Robert (1910–2009), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Verdier, Victor (1803–1878), französischer Rosenzüchter
 Verdiger, Avraham (1921–2013), israelischer Politiker
 Verdin, Katalina (* 1975), mexikanisches Fotomodell
 Verdini, Denis (* 1951), italienischer Bankier und Politiker
 Verdini, Luis (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Verdion, Otto Bernhard von (1719–1800), deutscher Hofbeamter, Schriftsteller und Rittergutsbesitzer
 Verdirame, Sergio (* 1970), argentinisch-mexikanischer Fußballspieler
 Verdoïa, Andy (* 2002), französischer Motorradrennfahrer
 Verdoia, Stephanie (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Verdon, Gwen (1925–2000), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Verdon, Isabel de (1317–1349), englische Adlige
 Verdon, John de († 1274), englischer Adliger
 Verdon, Nicholas de, anglo-irischer Adliger
 Verdon, Theobald de, 1. Baron Verdon († 1309), anglo-irischer Adliger
 Verdon, Theobald de, 2. Baron Verdon (1278–1316), englischer Adliger
 Verdon-Roe, Vivienne, englische Filmproduzentin
 Verdonck, Cornelis (1563–1625), franko-flämischer Komponist und Sänger der Renaissance
 Verdonck, David (* 1976), belgischer Radrennfahrer
 Verdonck, Julien, belgischer Turner
 Verdonck, Maurice (1879–1968), belgischer Ruderer
 Verdonck, Nico (* 1985), belgischer Rennfahrer
 Verdonck, Sven (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Verdone, Carlo (* 1950), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Verdoni († 1804), französisch-italienischer Schachspieler
 Verdonk, Eric (1959–2020), neuseeländischer Ruderer
 Verdonk, Martin (* 1959), niederländischer Jazzperkzussionist
 Verdonk, Rita (* 1955), niederländische Ministerin für Integration und Einwanderung
 Verdonk, Robert (* 1943), belgischer Romanist
 Verdoorn, Annemieke (* 1961), niederländische Schauspielerin
 Verdoorn, Inez Clare (1896–1989), südafrikanische Botanikerin
 Verdries, Johann Melchior (1679–1735), deutscher Arzt und Professor für Physik und Medizin in Gießen
 Verdroß von Droßberg, Ignaz (1851–1931), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Verdross, Alfred (1890–1980), österreichischer Diplomat und Völkerrechtler
 Verdú Fernández, Joan (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Verdú Sánchez, Joan (* 1995), andorranischer Skirennläufer
 Verdú, Maribel (* 1970), spanische Schauspielerin
 Verdu, Mike (* 1964), US-amerikanischer Manager sowie Produzent und Autor von Computerspielen
 Verdú, Sergio (* 1958), spanischer Elektrotechniker
 Verdugo Ponce, Jorge (1956–2016), kolumbianischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Verdugo, Elena (1925–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Verdugo, Francisco (1537–1595), militärischer Befehlshaber, Statthalter in den Niederlanden
 Verdugo, Gorka (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Verdugo, Yuli (* 1997), mexikanische Bahnradsportlerin
 Verdun, Amy (* 1968), kanadische Politologin und Hochschullehrerin
 Verdurmen, Rob (* 1953), niederländischer Jazzmusiker (Schlagzeug, Komposition)
 Verdy du Vernois, Julius von (1832–1910), preußischer General der Infanterie und Kriegsminister
 Verdy, Violette (1933–2016), französische Ballerina, Choreografin, Hochschullehrerin und Schriftstellerin
 Verdzekov, Paul (1931–2010), kamerunischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Bamenda

Vere 
 Vere, Aubrey de († 1462), englischer Ritter
 Vere, Aubrey de, 1. Earl of Oxford († 1194), englischer Adliger
 Vere, Aubrey de, 2. Earl of Oxford († 1214), Earl of Oxford
 Vere, Aubrey de, 20. Earl of Oxford (1627–1703), englischer Peer, Offizier und Politiker
 Vère, Cyril de (1881–1964), französischer Autorennfahrer
 Vere, Edward de, 17. Earl of Oxford (1550–1604), englischer Adliger
 Vere, Horace, 1. Baron Vere of Tilbury (1565–1635), englischer Heerführer
 Vere, Hugh de, 4. Earl of Oxford, Earl of Oxford
 Vere, John de, 13. Earl of Oxford (1442–1513), englischer Adliger und Politiker
 Vere, John de, 7. Earl of Oxford (* 1312), englischer Magnat und Militär
 Vere, Robert de, 3. Earl of Oxford, Earl of Oxford
 Vere, Robert de, 5. Earl of Oxford, englischer Adliger
 Vere, Robert de, 6. Earl of Oxford, englischer Adliger
 Vere, Robert de, Duke of Ireland (1361–1392), britischer Adeliger
 Vere, Rohese de († 1166), anglonormannische Adlige
 Vere, Thomas de, 8. Earl of Oxford, englischer Magnat
 Vere, William de († 1198), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Hereford
 Vere-Hodge, Errol (1955–1980), Mordopfer
 Verea, Ramón (1833–1899), spanischer Rechenmaschinenkonstrukteur
 Veréb, István (* 1987), ungarischer Ringer
 Veréb, Krisztián (1977–2020), ungarischer Kanute
 Verebes, Ernö (1902–1971), ungarisch-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Verebics, Ibolya (* 1962), ungarische Sängerin
 Vereckei, Ákos (* 1977), ungarischer Kanute
 Verecundinius Senilis, römischer Soldat
 Verecundus (Töpfer), römischer Töpfer
 Verecundus (Reibschüsseltöpfer), römischer Töpfer
 Verecundus († 552), Bischof und Heiliger
 Vered, Idan (* 1989), israelischer Fußballspieler
 Vereecken, Kathleen (* 1962), belgische Schriftstellerin
 Vereen, Ben (* 1946), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler sowie Prediger
 Vereen, Shane (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vereen, Wendy (* 1966), US-amerikanische Sprinterin
 Vereide, Torbjørn (* 1989), norwegischer Politiker
 Vereker, John Prendergast (1822–1891), Oberbürgermeister von Dublin
 Vereker, John, 6. Viscount Gort (1886–1946), britischer Feldmarschall
 Verel, Engin (* 1956), türkischer Fußballspieler
 Verelius, Olof (1618–1682), schwedischer Sprach- und Altertumsforscher
 Verellen, Philippe (1962–2002), belgischer Autorennfahrer
 Verelst, Pieter, niederländischer Maler
 Verelst, Sam (* 1991), belgischer Eishockeyspieler
 Veremej, Nellja (* 1963), russisch-deutsche Schriftstellerin
 Verena, frühchristliche Jungfrau und Eremitin
 Verena (Haus Waldburg) († 1443), Ehefrau des Hans von Rechberg, Tochter des Johannes II. von Waldburg
 Verena Marisa (* 1984), deutsche Komponistin
 Verena von Stuben, Benediktinerin, Äbtissin von Kloster Sonnenburg im Pustertal
 Verendael, Nicolaes van, flämischer Maler
 Verene, Donald Phillip (* 1937), US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Verenis, Povilas (* 1990), litauischer Eishockeyspieler
 Verenkotte, Christoph (* 1958), deutscher Jurist, Präsident des Bundesverwaltungsamtes
 Verenkotte, Clemens (* 1960), deutscher Journalist und Essayist
 Vereno, Klemens (* 1957), österreichischer Komponist
 Vereno, Matthias (1922–2009), deutsch-österreichischer Theologe, Priester und Swami
 Veres, András (* 1959), ungarischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Győr
 Veres, Chris (* 1994), deutsch-amerikanischer Schauspieler
 Veres, Győző (1936–2011), ungarischer Gewichtheber
 Veres, James (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Veres, József (1906–1993), ungarischer Politiker, Arbeitsminister und Bürgermeister von Budapest
 Veres, Mariska (1947–2006), niederländische Sängerin
 Veres, Pálné (1815–1895), ungarische Lehrerin und Feministin sowie Pionierin der Frauenbildung
 Vereș, Szilard (* 1996), rumänischer Fußballspieler
 Veress, Péter (* 1928), ungarischer kommunistischer Politiker
 Veress, Sándor (1907–1992), ungarischer Komponist
 Vereti, Paulina (* 1998), deutsche Sängerin
 Veretout, Jordan (* 1993), französischer Fußballspieler
 Verev, Velli (1927–1987), estnische Dichterin
 Verevou, Iosefo (* 1996), fidschianischer Fußballspieler
 Verey, Roger (1912–2000), polnischer Ruderer
 Verey, Rosemary (1918–2001), englische Landschaftsgärtnerin
 Verez, Mel (* 1990), österreichische Sängerin und Songwriterin

Verf 
 Verfaillie, Camille (1892–1980), belgischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Stanley Falls
 Verfaillie, Marcel (1911–1945), französischer Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Verg 
 Verg, Erik (1919–2005), deutscher Journalist und Buchautor
 Verga, Ettore (1867–1930), italienischer Historiker und Archivar
 Verga, Giovanni (1840–1922), Schriftsteller
 Verga, Isidoro (1832–1899), italienischer Kirchenrechtler und Kurienkardinal
 Verga, Valentin (* 1989), niederländischer Hockeyspieler
 Vergaerde, Otto (* 1994), belgischer Radsportler
 Vergani, Ernst (1848–1915), österreichischer Bauingenieur und Politiker, Landtagsabgeordneter
 Vergano, Aldo (1891–1957), italienischer Filmregisseur
 Vergara Albano, Pedro Nolasco (1800–1867), chilenischer Deputierter, Gouverneur und Grundbesitzer
 Vergara y Velasco, Francisco Javier (1860–1914), kolumbianischer Geograph, Kartograph und Historiker
 Vergara, Adán (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Vergara, Amaury (* 1987), mexikanischer Unternehmer
 Vergara, Guillermo (1890–1943), chilenischer Maler
 Vergara, Jaime (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Vergara, Jorge (1955–2019), mexikanischer Unternehmer
 Vergara, Juan de (1492–1557), spanischer Humanist und Bibelphilologe
 Vergara, Marta (1898–1995), chilenische Autorin, Journalistin und Frauenrechtlerin
 Vergara, Mónica (* 1983), mexikanische Fußballspielerin
 Vergara, Mylo Hubert Claudio (* 1962), philippinischer Geistlicher, Bischof von Pasig
 Vergara, Sandra (* 1988), kolumbianisches Model, Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin
 Vergara, Sofía (* 1972), kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Vergara, Victoria (* 1948), chilenische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Vergara-Paras, Lalaine (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Vergassola, Simone (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Vergau, Hans-Joachim (1935–2021), deutscher Diplomat und Rechtswissenschaftler
 Vergauwen, Guido (* 1944), belgischer Ordensgeistlicher und Theologe
 Vergauwen, Raymonde (1928–2018), belgische Schwimmerin
 Vergé, David (* 1972), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Vergé, Roger (1930–2015), französischer Koch und Gastronom sowie Kochbuchautor
 Vergé-Dépré, Anouk (* 1992), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Vergé-Dépré, Zoé (* 1998), Schweizer Beachvolleyballspielerin
 Vergeat, Jo (* 1994), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Vergeen, Regine (* 1943), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Vergeer, Esther (* 1981), niederländische Rollstuhlbasketball- und Rollstuhltennisspielerin
 Vergeer, Hein (* 1961), niederländischer Eisschnellläufer
 Vergeiner, Ignaz (1938–2007), österreichischer Naturwissenschaftler (Meteorologie, Mathematik und Physik)
 Vergelli, Tiburzio, italienischer Bildhauer und Metallgießer
 Vergels, Mathias (* 1992), belgischer Schauspieler und Musiker
 Vergenhans, Ludwig († 1512), deutscher Rechtsgelehrter, Kleriker und Diplomat
 Vergennes, Charles Gravier comte de (1717–1787), französischer Staatsmann
 Verger, Charles Paumier du, belgischer Sportschütze
 Verger, Ferdinand von (1806–1867), bayerischer Diplomat
 Verger, Jean-Louis (1826–1857), französischer katholischer Priester und Attentäter
 Verger, Johann Baptist von (1762–1851), bayrischer Militär und Diplomat
 Verger, Pierre (1902–1996), französischer Fotograf
 Vergerio, Pier Paolo (1370–1444), italienischer Humanist, Mediziner, Jurist und Staatsmann
 Vergerio, Pietro Paolo (1498–1565), italienischer Geistlicher
 Vergers, Michael (* 1969), niederländischer Autorennfahrer
 Vergès, Betty (* 1956), französische Schauspielerin und Fotomodell
 Vergès, Jacques († 2013), französischer Anwalt und Strafverteidiger
 Vergés, Joaquín (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Vergés, Martín (1934–2021), spanischer Fußballspieler
 Verges, Martin (* 1965), deutscher Theaterregisseur und Autor
 Vergès, Paul (1925–2016), französischer Politiker (Parti communiste réunionnais), Mitglied der Nationalversammlung, MdEP
 Verges, Troy, US-amerikanischer Songwriter
 Vergetis, Staikos (* 1976), griechischer Fußballtrainer
 Vérgez Alzaga, Fernando (* 1945), spanischer Ordensgeistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche, Präsident des Governatorats der Vatikanstadt
 Vergez, Augusto (1896–1963), argentinischer Karambolagespieler und Weltmeister
 Verghese, Abraham (* 1955), US-amerikanischer Autor indischer Abstammung
 Vergiat, Marie-Christine (* 1956), französische Politikerin (Parti communiste français), MdEP
 Vergil (70 v. Chr.–19 v. Chr.), römischer Dichter
 Vergil, Polydor († 1555), italienischer Humanist
 Vergilio, Rodrigo (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Vergilius Gallus Lusius, Marcus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Vergilius Maximus, Aulus, römischer Statthalter
 Vergin, Hugo, französischer Turner
 Vergin, Siegfried (1933–2012), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Verginella, Marko (* 1978), italienisch-slowenischer Basketballspieler
 Verginer, Willy (* 1957), italienischer Holzbildhauer
 Vergini, Santiago (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Verginis, Dimitrios (* 1987), griechischer Basketballspieler
 Verginius Rufus, Lucius († 97), römischer Politiker und Feldherr
 Verginius Tricostus Caelimontanus, Aulus, römischer Konsul 494 v. Chr.
 Verginius Tricostus Caelimontanus, Titus, römischer Konsul 448 v. Chr.
 Verginius Tricostus Caelimontanus, Titus, römischer Konsul 496 v. Chr.
 Verginius Tricostus Rutilus, Titus († 463 v. Chr.), römischer Konsul 479 v. Chr.
 Verginius Tricostus, Opiter, römischer Konsul 502 v. Chr.
 Vergnaghi, Mino (* 1955), italienischer Popsänger und Songwriter
 Vergnaud, Bernadette (* 1950), französische Politikerin (PS), MdEP
 Vergne de Tressan, Louis-Élisabeth de la (* 1705), französischer Schriftsteller, Übersetzer und Enzyklopädist
 Vergne, Jean-Éric (* 1990), französischer Automobilrennfahrer
 Vergne, Michèle (* 1943), französische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Vergne, Pierre de († 1403), französischer Kurienkardinal
 Vergnes, Jacques (* 1948), französischer Fußballspieler
 Vergnet-Ruiz, Jean (1896–1972), französischer Kunsthistoriker
 Vergniaud, Pierre (1753–1793), französischer Führer der Girondisten in der Französischen Revolution
 Vergnier, Michel (* 1946), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Vergnole, Léon (1893–1958), französischer Politiker
 Vergoosen, Gérard (1936–2019), niederländischer Radrennfahrer
 Vergoossen, Sef (* 1947), niederländischer Fußballtrainer
 Vergos, Nikos (* 1996), griechischer Fußballspieler
 Vergote, Antoon (1921–2013), belgischer Priester, Theologe und Psychologe
 Vergouwen, Johanna (1630–1714), flämische Malerin
 Vergueiro, Senator (1778–1859), portugiesischstämmiger Kaffeeproduzent, Sklavenimporteur und Politiker (Kaiserreich Brasilien)
 Verguet, Gérard (* 1949), französischer Skilangläufer
 Verguin, François-Emmanuel (1814–1864), französischer Chemiker
 Vergult, François (* 1891), belgischer Eishockeytorwart
 Vergy, Guillaume de († 1407), Erzbischof von Besançon, Kardinal
 Vergy, Jean III. de († 1418), burgundischer Adliger und Militär

Verh 
 Verhaag, Bertram (* 1944), deutscher Dokumentarfilmer
 Verhaas, Jan (* 1966), niederländischer Snookerschiedsrichter und Vorstandsmitglied des Snookerweltverbandes WPBSA
 Verhaegen, August (* 1941), belgischer Radrennfahrer
 Verhaegen, Pé (1902–1958), belgischer Radrennfahrer
 Verhaegh, Paul (* 1983), niederländischer Fußballspieler
 Verhaeghe, Carter (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Verhaeghe, Frans (* 1945), belgischer Historiker und Mittelalterarchäologe
 Verhaeghe, Jean-Daniel (* 1944), französischer Regisseur
 Verhaeghe, Julia (1910–1997), belgische Gründerin der geistlichen Familie „Das Werk“
 Verhaeghe, Paul (* 1955), belgischer Psychologe, Psychoanalytiker und Hochschullehrer
 Verhaeghen, Paul (* 1965), belgischer Schriftsteller und Kognitionspsychologe
 Verhaeren, Émile (1855–1916), belgischer Dichter
 Verhagen, Maxime (* 1956), niederländischer Politiker (CDA), MdEP
 Verhagen, Sanne (* 1992), niederländische Judoka
 Verhaghen, Pieter Jozef (1728–1811), flämischer Maler
 Verhas, Frans (1827–1897), belgischer Genremaler
 Verhas, Jan (1834–1896), belgischer Genremaler
 Verhas, Maximilian (* 1960), deutscher Bildhauer
 Verhas, Theodor (1811–1872), deutscher Zeichner und Maler der Romantik
 Verhavert, Henri (1874–1955), belgischer Turner
 Verheggen, Hendrik Frederik (1809–1883), niederländischer Maler und Aquarellist
 Verheiden, Mark (* 1956), US-amerikanischer Drehbuch- und Comicautor
 Verheijen, Carl (* 1975), niederländischer Eisschnellläufer
 Verheijen, Jilis A. J. (1908–1997), niederländischer Ethnologe
 Verhein, Siegfried (1897–1963), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Verhelst, Egid der Ältere (1696–1749), flämischer Bildhauer und Vertreter des bayerischen Barock und Rokoko
 Verhelst, Egid der Jüngere (1733–1804), deutscher Kupferstecher
 Verhelst, Ignatz (1729–1792), Bildhauer und Vertreter des Barock und Rokoko
 Verhelst, Joseph (1932–2014), belgischer Radrennfahrer
 Verhelst, Louis (* 1990), belgischer Straßenradrennfahrer
 Verhelst, Peter (* 1962), flämischer Schriftsteller, Dichter, Theaterautor, Performer und Dramatiker
 Verherstraeten, Servais (* 1960), belgischer Politiker und Staatssekretär
 Verheugen, Günter (* 1944), deutscher Politiker (SPD), MdB, EU-Kommissar und Vizepräsident der Europäischen Kommission
 Verhey, Theodoor (1848–1929), niederländischer Komponist
 Verheyde, Sylvie (* 1967), französische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Verheyden, Joseph (* 1957), belgischer Theologe und Hochschullehrer
 Verheyden, Ruben (* 2000), belgischer Mittelstreckenläufer
 Verheyen, Carl, US-amerikanischer Gitarrist
 Verheyen, Franz (1877–1955), deutscher Radrennfahrer
 Verheyen, Geert (* 1973), belgischer Radrennfahrer
 Verheyen, Gert (* 1970), belgischer Fußballnationalspieler und -trainer
 Verheyen, Hans (* 1944), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 Verheyen, Jan (* 1944), belgischer Fußballspieler
 Verheyen, Jef (1932–1984), belgischer Maler
 Verheyen, Lena (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Verheyen, Melanie (* 1989), deutsche Volleyballspielerin
 Verheyen, Philip (1648–1710), flämischer Chirurg, Anatom und Autor
 Verheyen, René (* 1952), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Verheyen, Robin (* 1983), belgischer Jazzmusiker (Saxophon, Komposition)
 Verheyen, Roda (* 1972), deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin
 Verheyen, Rudolf Wilhelm (1878–1915), deutscher Architekt
 Verheyen, Sabine (* 1964), deutsche Politikerin (CDU), MdEP
 Verheyen, Walter (1932–2005), belgischer Mammaloge
 Verhoef, Esther (* 1968), niederländische Autorin
 Verhoef, Marijana (* 1986), serbische Theaterautorin, Dramaturgin und Filmemacherin
 Verhoef, Schalk (1935–1997), niederländischer Radrennfahrer
 Verhoef, Toon (* 1946), niederländischer Maler
 Verhoeff, Jan Andreas (1911–1944), niederländischer Widerstandskämpfer und NS-Opfer
 Verhoeff, Karl Wilhelm (1867–1945), deutscher Zoologe und Entomologe
 Verhoeff, Rudy (* 1989), kanadischer Volleyballspieler
 Verhoek, John (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Verhoek, Wesley (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Verhoene, Kenny (* 1973), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Verhoesen, Albertus (1806–1881), niederländischer Maler
 Verhoeven, Aimé (1935–2021), belgischer Ringer
 Verhoeven, Anak (* 1996), belgische Sportkletterin
 Verhoeven, Arnold (1905–1998), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Verhoeven, Dries (* 1976), niederländischer Theatermacher und Konzeptkünstler
 Verhoeven, Frans (* 1966), niederländischer Endurorennfahrer
 Verhoeven, Lis (1931–2019), deutsche Schauspielerin
 Verhoeven, Luca (* 1979), deutscher Schauspieler
 Verhoeven, Michael (* 1938), deutscher Filmregisseur
 Verhoeven, Nicolas (1896–1981), niederländischer römisch-katholischer Bischof
 Verhoeven, Paul (1901–1975), deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterdirektor und Autor
 Verhoeven, Paul (* 1938), niederländischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Verhoeven, Rico (* 1989), niederländischer K-1-Kämpfer und aktueller Glory Schwergewicht Champion
 Verhoeven, Simon (* 1972), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Verhoeven, Theodorus (1907–1990), niederländischer Missionar und Paläontologe
 Verhoeven-van Elsbergen, Ursula, deutsche Ägyptologin
 Verhoff, Arnold (1889–1972), deutscher Politiker der CDU
 Verhoff, Marcel (* 1970), deutscher Rechtsmediziner
 Verhofstadt, Guy (* 1953), belgischer Politiker (Open VLD), MdEP
 Verholen, Friedrich (1901–1993), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Verhoogen, John (1912–1993), belgisch-US-amerikanischer Geologe
 Verhoolen, Ute (1948–2013), deutsche Journalistin, Fernsehansagerin und Moderatorin
 Verhorst, Johannes Petrus (1657–1708), Weihbischof in Trier
 Verhovay, Gyula († 1906), ungarischer Journalist und Politiker
 Verhoven, Edmund (1740–1813), deutscher Zisterzienserabt
 Verhoyen, Peter (* 1968), belgischer Flötist und Pikkoloflötist
 Verhuell, Carel Hendrik (1764–1845), holländisch-französischer Admiral und Diplomat
 Verhülsdonk, Eduard (1884–1934), deutscher Journalist und Politiker (Zentrum), MdR
 Verhülsdonk, Roswitha (* 1927), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Verhulst, Adriaan (1929–2002), belgischer Historiker
 Verhulst, Davino (* 1987), belgischer Fußballtorwart
 Verhulst, Dimitri (* 1972), flämischer Schriftsteller
 Verhulst, Gert (* 1968), belgischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur, Moderator und Unternehmer
 Verhulst, Hans (1921–2005), niederländischer Bildhauer und Graphiker
 Verhulst, Johannes (1816–1891), niederländischer Dirigent und Komponist
 Verhulst, Mayken, flämische Malerin
 Verhulst, Pierre-François (1804–1849), belgischer Mathematiker
 Verhulst, Raf (1866–1941), flämischer Journalist, Schriftsteller und Lehrer nationalistischer Tendenz
 Verhulst, Rombout (1624–1698), flämischer Bildhauer
 Verhulst, Willem, Generaldirektor von Nieuw Amsterdam, dem heutigen New York
 Verhunc, Fanchette (1874–1944), slowenische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Verhuven, Willi (* 1950), deutscher Unternehmer

Veri 
 Veri, Rinaldo (* 1952), italienischer Admiral
 Vériane, Renée de (1865–1947), französische Journalistin und Cartoonistin
 Verica, britonischer König der Atrebaten
 Verica, Tom (* 1964), amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und -produzent
 Verifiziert, österreichische Sängerin
 Verina (432–484), Ehefrau des byzantinischen Kaisers Leo I.
 Vérineux, André-Jean (1897–1983), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof und Apostolischer Administrator in China und Taiwan
 Vering, Bradley (* 1977), US-amerikanischer Ringer
 Vering, Carl (1871–1955), deutscher Jurist, Unternehmer, Philosoph und Mäzen
 Vering, Carl Hubert (1834–1897), deutscher Bauunternehmer und Unternehmensgründer
 Vering, Friedrich Heinrich (1833–1896), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Vering, Hermann (1846–1922), deutscher Bauunternehmer und Pionier des Verkehrswegebaus
 Vering, Hermann Carl (1879–1955), deutscher Politiker und Industrieller
 Vering, Jan (1954–2021), deutscher Gospelsänger, Zeitungsredakteur und Dramaturg
 Veringa, Gerard (1924–1999), niederländischer Politiker (KVP und CDA)
 Verino, Benedetto (1512–1570), italienischer Künstler, Kupferstecher in der Renaissance in Italien
 Veríssimo, Azumir (1935–2012), brasilianischer Fußballspieler
 Verissimo, Dany (* 1982), französische Schauspielerin, Model und ehemalige Pornodarstellerin
 Veríssimo, Érico (1905–1975), brasilianischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Veríssimo, Fábio (* 1982), portugiesischer Fußballschiedsrichter
 Veríssimo, José (1857–1916), brasilianischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker
 Veríssimo, Lucas, brasilianischer Fußballspieler
 Vérité, Auguste-Lucien (1806–1887), französischer Uhrmacher
 Verity, Ruggero (1883–1959), italienischer Lepidopterologe
 Verity, William (1917–2007), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Verius Superstis, Quintus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Verj 
 Verjans, Nicky (* 1987), niederländischer Handballspieler
 Verjee, Rumi (* 1957), britischer Anwalt, Unternehmer, Philanthrop und Politiker
 Verjee, Zain (* 1974), kenianisch-kanadische Journalistin
 Verjus de Crécy, Louis (1629–1709), französischer Diplomat und Mitglied der Académie française
 Verjus, François (1633–1710), französischer Bischof
 Verjus, Henri (1860–1892), französischer Bischof, römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Koadjutorvikar von Neuguinea

Verk 
 Verkaaik, Esther Eva, niederländische Schauspielerin
 Verkade, Jan (1868–1946), niederländischer Maler und Benediktiner
 Verkaik, Willemijn (* 1975), niederländische Sängerin und Schauspielerin
 Verkamp, Pasqual (* 1997), deutsch-thailändischer Fußballspieler
 Verkauf, Leo (1858–1933), österreichisch-galizischer Anwalt, Fachautor und Parlamentarier
 Verkauf, Willy (1917–1994), österreichischer bildender Künstler, Schriftsteller, Verleger und Publizist
 Verken, Johann, deutscher Ostasienreisender (Kap der Guten Hoffnung, Mosambik, Molukken, Banda)
 Verkerk, Bas (* 1958), niederländischer Politiker (VVD), Bürgermeister von Rijswijk (seit 2020)
 Verkerk, Kees (* 1942), niederländischer Eisschnellläufer
 Verkerk, Marhinde (* 1985), niederländische Judoka
 Verkerk, Martin (* 1978), niederländischer Tennisspieler
 Verkerk, Rob (* 1960), niederländischer Offizier des Korps Mariniers
 Verkhovskaya, Anya, russische Beraterin, Geschäftsführerin, Filmproduzentin und Menschenrechtsaktivistin
 Verkiel, Jordy (* 1996), niederländischer Eishockeyspieler
 Verkko, Veli (1893–1955), finnischer Soziologe und Kriminologe
 Verkolje, Jan (* 1650), niederländischer Maler

Verl 
 Verl, Alexander (* 1966), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer, Leiter des Stuttgarter IPA (seit 2006)
 Verlaat, Frank (* 1968), niederländischer Fußballspieler
 Verlaat, Jesper (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Vërlaci, Shefqet (1877–1946), albanischer Ministerpräsident
 Verlage, Henning (* 1978), deutscher Musikproduzent und Keyboarder
 Verlaine, Paul (1844–1896), französischer Lyriker
 Verlaine, Tom (1949–2023), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter
 Verlan, Sascha (* 1969), deutscher Autor, Herausgeber und Journalist
 Verlander, Justin (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Verlat, Charles (1824–1890), belgischer Maler
 Verleger, August (1883–1951), deutscher Sozialpädagoge, Schriftsteller und Verleger
 Verleger, Jörn (* 1972), deutscher Sportfunktionär
 Verleger, Rolf (1951–2021), deutscher Medizinischer Psychologe, Hochschullehrer und Sachbuchautor
 Verleih, Waltraut, deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin
 Verlemann, Josef (1882–1958), deutscher Politiker der CDU
 Verlet, Alice (1873–1934), belgische Sängerin und Gesangspädagogin
 Verlet, Loup (1931–2019), französischer Physiker
 Verlet, Raoul (1857–1923), französischer Bildhauer
 Verleun, Jan (1919–1944), niederländischer Widerstandskämpfer
 Verley, Bernard (* 1939), französischer Film- und Theaterschauspieler
 Verley, Patrick (* 1944), französischer Wirtschaftshistoriker
 Verley, Renaud (* 1945), französischer Film- und Theaterschauspieler
 Verleysen, Cathérine (* 1972), belgische Kunsthistorikerin
 Verlhac, Bernard (1957–2015), französischer Cartoonist und Pressezeichner
 Verli, Aleks (* 1920), albanischer kommunistischer Politiker
 Verlič, Miha (* 1991), slowenischer Eishockeyspieler
 Verlin, Kreete (* 1997), estnische Leichtathletin
 Verlinde, Claude (1927–2020), französischer Künstler
 Verlinde, Erik (* 1962), niederländischer Physiker
 Verlinde, Herman (* 1962), niederländischer Physiker
 Verlinden, Annelies (* 1978), belgische Politikerin
 Verlinden, Charles (1907–1996), belgischer Historiker, Mediävist und Hochschullehrer
 Verlinden, Dany (* 1963), belgischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer
 Verlinden, Gery (* 1954), belgischer Radrennfahrer
 Verlinden, Jan (* 1977), belgischer Fußballspieler
 Verlinden, Julia (* 1979), deutsche Umweltwissenschaftlerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 Verlinden, Laura (* 1984), belgische Film- und Theaterschauspielerin
 Verling, Hans (1916–1986), liechtensteinischer Briefträger, Beamter, Politiker und Sportfunktionär
 Verling, Robin (* 1974), liechtensteinischer Fussballspieler
 Verloge, Hilaire († 1734), flämischer Gambist und Komponist des Barock
 Verlohr, Wilhelm (1909–1989), deutscher Seeoffizier, zuletzt Kapitän zur See der Bundesmarine
 Verlohren, Adolf (1794–1854), preußischer Generalleutnant
 Verloo, Courtney (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin

Verm 
 Verma, Daya-Nand (1933–2012), indischer Mathematiker
 Verma, Inder (* 1947), indischer Molekularbiologe und Molekulargenetiker
 Verma, Nirmal (1929–2005), indischer Autor und Übersetzer
 Verma, Ramswaroop (1923–1998), indischer Bürgerrechtler
 Verma, Sameer (* 1994), indischer Badmintonspieler
 Verma, Sandip, Baroness Verma (* 1959), britische Politikerin
 Verma, Shafali (* 2004), indische Cricketspielerin
 Vermaak, Yvonne (* 1956), südafrikanische Tennisspielerin
 Vermaas, Kim (* 1996), niederländische Tischtennisspielerin
 Vermaelen, Thomas (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Vermaerke, Kevin (* 2000), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Vermandel, René (1893–1958), belgischer Radrennfahrer
 Vermander, Benoît (* 1960), französischer Jesuit und Sinologe
 Vermandois, Louis de Bourbon, comte de (1667–1683), Admiral von Frankreich, Sohn Ludwigs XIV.
 Vermant, Sven (* 1973), belgischer Fußballspieler, -trainer und Sportdirektor
 Vermaseren, Maarten Jozef (1918–1985), niederländischer Religionshistoriker
 Vermaut, Stive (1975–2004), belgischer Radrennfahrer
 Vermeer, Arie (1922–2013), niederländischer Fußballspieler
 Vermeer, Hans J. (1930–2010), deutscher Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 Vermeer, Jan, holländischer Maler
 Vermeer, Kenneth (* 1986), niederländischer Fußballtorhüter
 Vermeer, Manuel (* 1961), deutscher Sinologe und Dozent am Ostasieninstitut der Fachhochschule Ludwigshafen
 Vermeer, Pieter A. (* 1944), niederländischer Geotechniker
 Vermeer, Sanne (* 1998), niederländische Judoka
 Vermeeren, Arthur (* 2005), belgischer Fußballspieler
 Vermeersch, Etienne (1934–2019), belgischer Philosoph
 Vermeersch, Florian (* 1999), belgischer Radrennfahrer
 Vermeersch, Gianni (* 1992), belgischer Radrennfahrer
 Vermeersch, Hans (* 1957), belgischer Komponist und Dirigent
 Vermeersch, Stephan, belgischer Klarinettist, Saxophonist und Musikpädagoge
 Vermeerssen, Frans (* 1954), niederländischer Jazzmusiker (Saxophon, Komposition)
 Vermehren, Carl (1816–1892), deutscher Jurist
 Vermehren, Carl Wilhelm (1785–1843), deutscher Kaufmann
 Vermehren, Erich (1919–2005), deutscher Jurist und Abwehr-Agent, später Schweizer Versicherungsmakler und Una Voce-Präsident
 Vermehren, Frederik (1823–1910), dänischer Maler
 Vermehren, Friedrich Bernhard (1802–1871), deutscher Jurist
 Vermehren, Hermann (1792–1858), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Konsistorialrat und Superintendent in Mecklenburg
 Vermehren, Isa (1918–2009), deutsche Kabarettistin, Filmschauspielerin, Autorin und Ordensschwester
 Vermehren, Johann (1634–1710), Hofrat in Mecklenburg
 Vermehren, Johann Bernhard (1777–1803), frühromantischer deutscher Dichter und Gelehrter
 Vermehren, Julius (1855–1928), Lübecker Senator
 Vermehren, Knud (1890–1985), dänischer Turner
 Vermehren, Kurt (1885–1962), deutscher Rechtsanwalt
 Vermehren, Michael (1659–1718), deutscher Theologe
 Vermehren, Michael (1915–2010), deutscher Journalist und Fernsehkorrespondent
 Vermehren, Michael Gottlieb (1699–1748), Jurist, Senator der Hansestadt Lübeck
 Vermehren, Moritz (1829–1893), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Vermehren, Otto (1861–1917), deutscher Maler, Zeichner und Kopist
 Vermehren, Paul († 1750), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Vermehren, Paul († 1729), deutscher Jurist, kurfürstlich-sächsischer Oberpostdirektor
 Vermehren, Paul (1848–1944), deutscher Architekt
 Vermehren, Petra (1893–1971), deutsche Journalistin
 Vermehren, Werner (1890–1986), deutscher Marineoffizier, zuletzt Kapitän zur See, und Mitarbeiter der Abwehr
 Vermeij, Geerat (* 1946), niederländischer Paläontologe
 Vermeij, Vincent (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Vermeil, Dick (* 1936), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Vermeil, Edmond (1878–1964), französischer Germanist
 Vermeil, Hermann (1889–1959), deutscher Mathematiker
 Vermeire, Kaatje (* 1981), belgische Grafikerin und Illustratorin
 Vermeire, Robert (* 1944), belgischer Radrennfahrer, Weltmeister im Radsport
 Vermeiren, Hilaire Marie (1889–1967), belgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Coquilhatville
 Vermeiren, Paul (* 1963), belgischer Bogenschütze
 Vermeling, Monique (* 1992), brasilianische Hochspringerin
 Vermeltfoort, Coen (* 1988), niederländischer Radrennfahrer
 Vermersen, Margarethe, Äbtissin des Klosters Harvestehude
 Vermes, Albán (1957–2021), ungarischer Schwimmer
 Vermes, Géza (1924–2013), britischer Theologe und Orientalist
 Vermes, Mária (1923–2018), ungarische Violinistin und Hochschullehrerin
 Vermes, Peter (* 1966), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Vermes, Timur (* 1967), deutscher Journalist und Buchautor
 Vermette, Antoine (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Vermette, Patrice (* 1970), kanadischer Szenenbildner
 Vermette, Rhayne (* 1982), kanadische Künstlerin und Filmemacherin
 Vermetten, Henk (1895–1964), niederländischer Fußballspieler
 Vermeule, Emily (1928–2001), US-amerikanische Klassische Archäologin
 Vermeule, Koen (* 1965), niederländischer Maler
 Vermeulen, Benjamin (* 1957), belgischer Radrennfahrer
 Vermeulen, Chris (* 1982), australischer Motorradrennfahrer
 Vermeulen, Dagmar (* 1975), niederländische Squashspielerin
 Vermeulen, Duane (* 1986), südafrikanischer Rugbyspieler
 Vermeulen, Emiel (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Vermeulen, Erik (* 1959), belgischer Jazz-Pianist
 Vermeulen, Gijs (* 1981), niederländischer Ruderer
 Vermeulen, Han F. (* 1952), niederländischer Wissenschaftshistoriker und Ethnologe
 Vermeulen, Inge (1985–2015), brasilianisch-niederländische Feldhockeyspielerin
 Vermeulen, Jeff (* 1988), niederländischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Vermeulen, John (* 1941), belgischer Journalist und Schriftsteller
 Vermeulen, Matthijs (1888–1967), niederländischer Komponist
 Vermeulen, Mika (* 1999), österreichischer Skilangläufer
 Vermeulen, Olivia (* 1978), niederländische Sängerin (Mezzosopran)
 Vermeulen, Thierry (* 2002), niederländischer Automobilrennfahrer
 Vermeulen, Valentino (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Vermeulin, Michel (* 1934), französischer Radrennfahrer und Olympiasieger
 Vermeyen, Jan, flämischer Goldschmied
 Vermeyen, Jan Cornelisz († 1559), niederländischer Maler, Radierer, Zeichner und Tapetendesigner
 Vermeylen, August (1872–1945), flämischer Schriftsteller, Literaturkritiker, Kunsthistoriker und Politiker
 Vermeylen, Piet (1904–1991), belgischer Politiker
 Vermezović, Vladimir, serbischer Fußballtrainer
 Vermibus (* 1987), spanischer Streetart-Künstler
 Vermigli, Peter Martyr (1499–1562), italienischer Augustinerordenspriester und reformierter Alttestamentler
 Vermijl, Marnick (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Vermillion, Iris (* 1960), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Vermillion, Joseph (1862–1889), amerikanisches Mordopfer
 Vermilyea, Kristen (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Vermilyea, Louise († 1911), US-amerikanische Serienmörderin
 Vermin, Joël (* 1992), niederländisch-schweizerischer Eishockeyspieler
 Verminnen, Johan (* 1951), belgischer Sänger
 Veřmiřovská, Zdeňka (1913–1997), tschechoslowakische Kunstturnerin
 Vermont, Boris (1903–1956), russisch-US-amerikanischer Filmproduzent und Filmeditor
 Vermont, Hyacinthe Collin de (1693–1761), französischer Maler des Rokoko
 Vermot, Joseph (1828–1893), französischer Autor und Herausgeber
 Vermot-Desroches, Jean-Emmanuel (* 1974), französischer Comiczeichner und -autor
 Vermot-Mangold, Ruth-Gaby (* 1941), Schweizer Politikerin (SP)
 Vermote, Julien (* 1949), belgischer Radrennfahrer
 Vermote, Julien (* 1989), belgischer Radrennfahrer
 Vermouth, Gil (* 1985), israelischer Fußballspieler
 Vermudt, Henrique (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Vermulst, Laurien (* 1960), niederländische Ruderin
 Vermund, Pernille (* 1975), dänische Architektin, Unternehmerin, Politikerin, Parteigründerin
 Vermuyden, Cornelius (1595–1683), niederländischer Ingenieur

Vern 
 Verna, Gianni (* 1942), italienischer Graveur und Xylograph
 Vernace, Michael (* 1986), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Vernaleken, Theodor (1812–1907), deutscher Germanist
 Vernam, Gilbert (1890–1960), US-amerikanischer Techniker
 Vernant, Jean-Pierre (1914–2007), französischer Historiker und Anthropologe
 Vernati, Sirio (1907–1993), Schweizer Fussballspieler
 Vernau, Katrin (* 1973), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin, Kanzlerin der Universität Hamburg
 Vernay, Claire (* 1943), deutsche Schriftstellerin
 Vernay, Jean Karl (* 1987), französischer Autorennfahrer
 Vernay, Manon (* 1989), australische Handballspielerin
 Vernay, Patrick (* 1973), französischer Triathlet und bisher sechsmaliger Ironman-Sieger
 Vernay, Robert (1907–1979), französischer Filmregisseur, Produktionsleiter und Drehbuchautor
 Vernazza, Pietro (* 1956), Schweizer Mediziner, Infektiologe und HIV-Forscher
 Vernazza, Santiago (1928–2017), argentinischer Fußballspieler
 Verndal, Line (* 1972), norwegische Schauspielerin
 Verne, Adela (1877–1952), englische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Verne, Étienne (* 1939), französischer Pädagoge
 Verne, Jules (1828–1905), französischer Schriftsteller
 Verne, Kaaren (1918–1967), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Verne, Konrad (1899–1962), deutscher Politiker (NSDAP), MdL
 Verne, Larry (1936–2013), US-amerikanischer Musiker und Filmschaffender
 Verne, Mathilde (1865–1936), englische Pianistin und Musikpädagogin
 Verne, Michel (1861–1925), französischer Schriftsteller
 Verne, Paul (1829–1897), französischer Seefahrer und Schriftsteller
 Verne-Bredt, Alice (1868–1958), englische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Vernekohl, Jill (* 1980), deutsche Eiskunstläuferin
 Vernel, Brian (* 1990), schottischer Schauspieler
 Verner, Andrew (* 1972), austro-kanadischer Eishockeytorwart
 Verner, Frank (1883–1966), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Verner, Frederick Arthur (1836–1928), kanadischer Maler
 Verner, Karl (1846–1896), dänischer Sprachwissenschaftler
 Verner, Miroslav (* 1941), tschechischer Ägyptologe
 Verner, Paul (1911–1986), deutscher Politiker (SED), MdV, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED in der DDR
 Verner, Tomáš (* 1986), tschechischer Eiskunstläufer und Vize-Europameister
 Verner, Waldemar (1914–1982), deutscher Offizier der Volksmarine und Politiker (SED), MdV
 Verner, Wenzel (1887–1938), Mitbegründer der KPD in Chemnitz und Opfer des Stalinismus
 Vernerová, Michaela (* 1973), tschechische Judoka
 Verners, Alfrēds (1912–1973), lettischer Fußballspieler
 Vernes, Henri (1918–2021), belgischer Schriftsteller und Comicautor
 Vernes, Jacob (1728–1791), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Vernescu, Aurel (1939–2008), rumänischer Kanute
 Vernet, Antoine Charles Horace (1758–1836), französischer Maler
 Vernet, Claude Joseph (1714–1789), französischer Marinemaler
 Vernet, Daniel (1945–2018), französischer Politikwissenschaftler, Journalist und Autor
 Vernet, Horace (1789–1863), französischer Historien- und Militärmaler sowie Lithograf
 Vernet, Jacob (1698–1789), Schweizer Theologe, Philosoph und Vertreter der Aufklärung
 Vernet, Juan (1923–2011), spanischer Wissenschaftshistoriker
 Vernet, Just-Émile (1894–1991), französischer Automobilrennfahrer
 Vernet, Louis (1870–1946), französischer Bogenschütze
 Vernet, Luis (1791–1871), deutscher Kaufmann, argentinischer Inselkommandant der Falklandinseln
 Vernet, Philippe (* 1961), französischer Bahnradsportler
 Vernet, Placide (1922–2018), französischer römisch-katholischer Priester, Trappist und Ordenshistoriker
 Vernet, Thierry (1927–1993), Schweizer Maler, Zeichner, Kupferstecher, Illustrator und Bühnenbildner
 Verneuil (1636–1709), französischer Schauspieler
 Verneuil, Auguste (1856–1913), französischer Chemiker
 Verneuil, Édouard de (1805–1873), französischer Geologe
 Verneuil, Ferry de, bretonischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Verneuil, Gaya (* 1989), französische Schauspielerin
 Verneuil, Henri (1920–2002), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Film-Produzent
 Verneuil, Louise (* 1988), französische Singer-Songwriterin
 Verneuil, Raoul de (1899–1975), peruanischer Komponist und Dirigent
 Verney, Anne-Charlotte (* 1943), französische Autorennfahrerin
 Verney, David, 21. Baron Willoughby de Broke (* 1938), britischer Peer und Politiker
 Verney, Ernest Basil (1894–1967), britischer Pharmakologe und Physiologe
 Verney, Frances Parthenope (1819–1890), britische Schriftstellerin und Journalistin
 Verney, Joseph-Guichard Du (1648–1730), französischer Arzt, Anatom und Hochschullehrer
 Verney, Luís António (1713–1792), portugiesischer Aufklärer, Theologe, Priester, Philosoph, Schriftsteller und Denker
 Vernicos, Victor (* 2006), griechisch-dänischer Sänger und Songwriter
 Vernier, Claude (1913–1996), deutsch-französischer Schauspieler
 Vernier, Jacques (1923–2015), französischer Langstreckenläufer
 Vernier, Jacques (* 1944), französischer Politiker
 Vernier, Jean (1923–2006), französischer Mittelstreckenläufer
 Vernier, Pierre (1580–1637), französischer Mathematiker
 Vernier, Pierre (* 1931), französischer Schauspieler
 Vernier-Palliez, Bernard (1918–1999), französischer Botschafter
 Vernière, Paul (1916–1997), französischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Vernikov, Pavel (* 1953), ukrainischer Violinist und Musikpädagoge
 Vernizzi, Rino (* 1946), italienischer Fagottist
 Vernoff, Krista (* 1971), US-amerikanische Fernsehdrehbuchautorin, ausführende Produzentin und Regisseurin
 Vernon, US-amerikanischer DJ
 Vernon, Andrew (* 1986), britischer Langstreckenläufer
 Vernon, Annabel (* 1982), englische Ruderin
 Vernon, Anne (* 1924), französische Schauspielerin
 Vernon, Conrad (* 1968), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Animator und Synchronsprecher
 Vernon, Dai (1894–1992), kanadisch-US-amerikanischer Zauberkünstler
 Vernon, Dorothy (1875–1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Vernon, Edward (1684–1757), Vizeadmiral der Royal Navy
 Vernon, Ethan (* 2000), britischer Radrennfahrer
 Vernon, Francis († 1677), englischer Autor und Forschungsreisender
 Vernon, Gabor (1925–1985), britischer Schauspieler
 Vernon, Hedda (1889–1961), deutsche Schauspielerin
 Vernon, Henry (1441–1515), englischer Ritter
 Vernon, Howard (1908–1996), Schweizer Schauspieler
 Vernon, John (1929–2019), australischer Hochspringer
 Vernon, John (1932–2005), kanadischer Schauspieler
 Vernon, Judy (* 1945), britische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Vernon, Karl (1880–1973), britischer Ruderer und Rudertrainer
 Vernon, Kate (* 1961), kanadische Schauspielerin
 Vernon, Konstanze (1939–2013), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Vernon, Lillian (1927–2015), deutsch-amerikanische Geschäftsfrau
 Vernon, Mike (* 1944), britischer Bluesproduzent und Labelgründer
 Vernon, Mike (* 1963), kanadischer Eishockeytorwart
 Vernon, Olivier (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vernon, Orien (1874–1951), US-amerikanischer Tennisspieler
 Vernon, Raymond (1913–1999), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Vernon, Richard (1925–1997), britischer Schauspieler
 Vernon, Roy (1937–1993), walisischer Fußballspieler
 Vernon, Scott (* 1983), englischer Fußballspieler
 Vernon, Siobhán (1932–2002), irische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Vernon, Suzy (1901–1997), französische Schauspielerin
 Vernon, Ursula (* 1977), US-amerikanische Schriftstellerin und Illustratorin
 Vernon, William (1416–1467), englischer Ritter
 Vernooij, Max (1912–2004), österreichischer Tontechniker
 Vernot, George (1901–1962), kanadischer Schwimmer
 Vernoux, Marion (* 1966), französische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Vernunft, Burkhard (1940–2016), deutscher Maler
 Vernunft, Verena (* 1945), deutsche Malerin
 Verny, Arsène (* 1956), tschechisch-deutscher Rechtswissenschaftler
 Verny, Artyom (* 1993), russisch-israelischer Eishockeyspieler
 Verny, Cécile (* 1969), deutsch-französische Jazz-Sängerin
 Verny, Françoise (1928–2004), französische Verlegerin
 Verny, Léonce (1837–1908), französischer Ingenieur
 Verny, Thibault (* 1965), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Paris

Vero 
 Vero, Gee (* 1971), deutsche Künstlerin
 Verocai, Arthur (* 1945), brasilianischer Musiker, Sänger, Dirigent und Musikproduzent
 Verocai, Giovanni († 1745), italienischer Komponist und Violinist
 Verocay, Jose Juan (* 1876), uruguayischer Pathologe
 Verőci, Zsuzsa (* 1949), ungarische Schachmeisterin
 Veroi, Guido (1926–2013), italienischer Bildhauer, Medailleur, Mosaikkünstler und Glasmaler
 Verolino, Gennaro (1906–2005), italienischer Kurienerzbischof, Gerechter unter den Völkern
 Verollet, Misha (* 1981), deutscher Musiker und Autor
 Verolme, Hetty E. (* 1930), Überlebende des Konzentrationslagers Bergen-Belsen und Autorin
 Veron Bairros, Danilo (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Verón, Darío (* 1979), paraguayischer Fußballspieler
 Verón, Eliseo (1935–2014), argentinischer Semiotiker
 Veron, Elmo (1903–1990), US-amerikanischer Filmeditor
 Verón, Francisco (* 1998), argentinischer Boxer
 Veron, Gabriel (* 2002), brasilianischer Fußballspieler
 Veron, John Edward Norwood (* 1945), australischer Meeresbiologe und Taxonom der Steinkorallen
 Verón, Juan Ramón (* 1944), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Verón, Juan Sebastián (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Véron, Laurent (* 1949), französischer Mathematiker
 Verona, Bartolomeo (1740–1813), italienischer Dekorationsmaler
 Verona, Carlos (* 1992), spanischer Radrennfahrer
 Verona, Joana de (* 1989), portugiesische Schauspielerin
 Verona, Liberale da († 1527), italienischer Maler und Miniaturensammler
 Verona, Stephen (1940–2019), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Verone, Andrea Remo (* 1972), deutsch-italienischer Schauspieler
 Vérone, Maria (1874–1938), französische Juristin und Frauenrechtlerin
 Veronelli, Diego (* 1979), argentinischer Tennisspieler
 Veronese, Bonifazio († 1553), italienischer Maler
 Veronese, Giuseppe (1854–1917), italienischer Mathematiker
 Veronese, Paolo (* 1528), italienischer Renaissance-Maler
 Veronese, Riccardo (* 1973), britischer Musiker und Musikjournalist
 Veronese, Vittorino (1910–1986), italienischer Anwalt, Publizist, Hochschullehrer und Generaldirektor der UNESCO
 Veronesi d’Andréa, Palmyro Paulo (1925–2006), brasilianischer Ingenieur und Politiker
 Veronesi, Luigi (1908–1998), italienischer Fotograf, Filmregisseur, Bühnenbildner, Maler und Zeichner
 Veronesi, Marco (* 1972), deutsch-italienischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Veronesi, Sandro (* 1959), italienischer Schriftsteller
 Veronesi, Umberto (1925–2016), italienischer Mediziner und Politiker
 Verónica, Virginia (* 1970), argentinische Tangosängerin
 Verônico, Abel (* 1941), brasilianischer Fußballspieler
 Veronika von Mailand († 1497), Klosterfrau und Selige der katholischen Kirche
 Véronneau, Max (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Véronnez, Laurent (* 1977), belgischer Trance-Musiker
 Verospi, Fabrizio (1571–1639), italienischer Kardinal
 Verospi, Girolamo (1599–1652), italienischer Kardinal und Bischof
 Verosta, Stephan (1909–1998), österreichischer Völkerrechtler
 Verot, Augustin (1805–1876), französischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Saint Augustine
 Verot, Darcy (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Verouli, Anna (* 1956), griechische Speerwerferin
 Vérove, François (1962–2021), französischer Serienmörder
 Vérove, Jimmy (* 1970), französischer Basketballspieler
 Verovio, Simone († 1607), italienischer Komponist, Kalligraph, Notenstecher, Verleger und Herausgeber
 Verow, Peter (* 1953), englischer Squashspieler
 Verow, Todd (* 1966), US-amerikanischer Filmemacher

Verp 
 Verpakovskis, Māris (* 1979), lettischer Fußballspieler
 Verpault, Eugène (1885–1980), französischer Autorennfahrer
 Verplanck, Daniel C. (1762–1834), US-amerikanischer Politiker
 Verplanck, Gulian C. (1786–1870), US-amerikanischer Politiker
 VerPlanck, Marlene (1933–2018), US-amerikanische Jazzsängerin
 Verplank, Scott (* 1964), US-amerikanischer Berufsgolfer
 Verploegen, Angelo (* 1961), niederländischer Jazztrompeter
 Verpoorten, Albrecht Meno (1672–1752), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe
 Verpoorten, Andrea (* 1973), deutsche Juristin und Politikerin (CDU), MdL
 Verpoorten, Johann Christian Wilhelm (1721–1792), deutscher Mediziner, Leibarzt und Hofrat
 Verpoorten, Wilhelm (1631–1686), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Generalsuperintendent in Coburg
 Verpoorten, Wilhelm Paul (1721–1794), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe

Verq 
 Verquaim, João Baptista, portugiesischer Kolonialverwalter

Verr 
 Verra, Marie (1857–1896), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin
 Verra, Stefan (* 1973), österreichischer Körpersprache-Experte, Buchautor und Entertainer
 Verrall, Ayesha (* 1979), neuseeländische Wissenschaftlerin und Politikerin
 Verrall, George Henry (1848–1911), britischer Politiker, Botaniker und Entomologe
 Verrall, Nicholas (* 1954), englischer Maler
 Verrall, Robert (* 1928), kanadischer Filmproduzent, Animator und Regisseur
 Verraros, Jim (* 1983), amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Verrasztó, Dávid (* 1988), ungarischer Lagen- und Rückenschwimmer
 Verrasztó, Evelyn (* 1989), ungarische Freistil- und Lagenschwimmerin
 Verrasztó, Gabriella (* 1961), ungarische Schwimmerin
 Verrasztó, Zoltán (* 1956), ungarischer Schwimmer
 Verratti, Ciro (1907–1971), italienischer Florettfechter und Olympiasieger
 Verratti, Marco (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Verrazzano, Giovanni da (1485–1528), italienischer Seefahrer und Entdecker
 Verre, Auguste van de, belgischer Bogenschütze
 Verre, Valerio (* 1994), italienischer Fußballspieler
 Verreault, Jean-Nicolas (* 1968), kanadischer Schauspieler
 Verreaux, Édouard (1810–1868), französischer Ornithologe, Taxidermist und Naturalienhändler
 Verreaux, Jules (1807–1873), französischer Botaniker und Ornithologe
 Verrecchia, Anacleto (1926–2012), italienischer Philosoph, Kulturkritiker und Essayist
 Verrecchia, Robert, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Verree, John Paul (1817–1889), US-amerikanischer Politiker
 Verreet, Roland, deutscher Diplomingenieur und Sachverständiger für Drahtseile
 Verrel, Torsten (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Verrell, Ronnie (1926–2002), englischer Jazz-Schlagzeuger
 Verres, Gaius († 43 v. Chr.), römischer Politiker
 Verres, Hanns (1928–2003), deutscher Radiomoderator
 Verres, Rolf (* 1948), deutscher Arzt und Musiker
 Verret, J. Emile (1885–1965), US-amerikanischer Politiker
 Verrett, Harrison (1907–1965), US-amerikanischer Jazzmusiker (Gitarre, Banjo)
 Verrett, Jason (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Verrett, Shirley (1931–2010), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran, Sopran)
 Verreydt, Louis (1950–1977), belgischer Radrennfahrer, Weltmeister im Radsport
 Verri della Bosia, Maximilian (1824–1909), deutscher General der Infanterie
 Verri, Francesco (1885–1945), Olympiasieger im Radsport
 Verri, Orlando (1923–1999), argentinischer Tangosänger
 Verrier, Guy (1928–2019), französischer Autorennfahrer
 Verrier, Jean Alix (* 1931), römisch-katholischer Bischof
 Verriest, Georges (1909–1985), französischer Fußballspieler und -funktionär
 Verriest, Hugo (1840–1922), flämischer Priester und Schriftsteller
 Verrill, Addison Emery (1839–1926), US-amerikanischer Zoologe und Geologe
 Verrill, Alpheus Hyatt (1871–1954), amerikanischer Zoologe und Schriftsteller
 Verrilli, Donald (* 1957), US-amerikanischer Jurist
 Verrimst, Victor Frédéric (1825–1893), französisch-belgischer Kontrabassist, Organist und Komponist
 Verrio, Antonio († 1707), italienischer Maler des Barock
 Verrius Geminus, Marcus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Verroca, Ruggero (* 1961), italienischer Ruderer
 Verrocchio, Andrea del (1435–1488), venezianischer Renaissancekünstler
 Verroen, Dolf (* 1928), niederländischer Schriftsteller, Kritiker, Übersetzer und Essayist
 Verrolles, Emmanuel-Jean-François (1805–1878), französischer Bischof der Pariser Mission in China
 Verron, Laurent (* 1962), französischer Comiczeichner
 Verruijt, Arnold (* 1940), niederländischer Geotechniker
 Verrycken, Fréderic (* 1977), deutscher Politiker (SPD), MdA

Vers 
 Versace, Allegra (* 1986), italienische Geschäftsfrau
 Versace, Donatella (* 1955), italienische Modeschöpferin
 Versace, Gary (* 1968), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Versace, Gianni (1946–1997), italienischer Modeschöpfer
 Versace, Santo (* 1944), italienischer Geschäftsmann, Präsident von Gianni Versace S.p.A. und Politiker, Mitglied der Camera dei deputati
 Veršakovs, Māris (* 1986), lettischer Handballspieler
 Versaldi, Giuseppe (* 1943), italienischer Geistlicher und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Versalle, Richard (1932–1996), US-amerikanischer Opernsänger
 Versari, Bruno Elizeu (* 1959), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campo Mourão
 Versavel, Bruno (* 1967), belgischer Fußballspieler
 Verschaeren, Yari (* 2001), belgischer Fußballspieler
 Verschaeve, Cyriel (1874–1949), belgischer Priester, Nationalist und Autor
 Verschaffelt, Ambroise (1825–1886), belgischer Gärtner und Buchautor
 Verschaffelt, Jules-Émile (1870–1955), belgischer Physiker
 Verschaffelt, Peter Anton von (1710–1793), flämischer Bildhauer und Architekt
 Verschneider, Jean (1872–1943), französischer Bildhauer
 Verschollene von San Nicolas, Die († 1853), letzte Überlebende des Indianerstammes der Nicoleño
 Verschoor, Maria (* 1994), niederländische Hockeyspielerin
 Verschoor, Martijn (* 1985), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Verschoor, Richard (* 2000), niederländischer Automobilrennfahrer
 Verschoore, Omer (1888–1931), belgischer Radrennfahrer
 Verschraegen, Bea (* 1955), österreichische Juristin und Hochschullehrerin
 Verschuer, August von (1796–1867), Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung, Hessen-kasselscher Major
 Verschuer, Helmut von (* 1926), deutscher Europabeamter
 Verschuer, Leopold von (* 1961), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, -regisseur und -autor sowie Theaterregisseur und Übersetzer
 Verschuer, Otmar von (1896–1969), deutscher Mediziner, Humangenetiker und Zwillingsforscher
 Verschuer, Wilhelm von (1795–1837), Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung, Hessen-kasselscher Oberstlieutnant
 Verschuere, Karel (1924–1982), belgischer Comiczeichner und -autor
 Verschueren, Adolph (1922–2004), belgischer Radrennfahrer
 Verschueren, Bart (* 1986), belgischer Cyclocrossfahrer
 Verschueren, Etienne (1928–1995), belgischer Jazzmusiker, Bigband-Leader und Filmkomponist
 Verschueren, Theo (* 1943), belgischer Radrennfahrer
 Verschueren, Victor (* 1893), belgischer Wintersportler (Bobsport und Eishockey) und Olympiateilnehmer von 1924
 Verschuier, Lieve, niederländischer Maler
 Verschuren, Jacques (1926–2014), belgischer Biologe, Ökologe und Naturschützer
 Verschuren, Mike (* 1992), niederländischer Eishockeyspieler
 Verschuren, Paul (1925–2000), niederländischer Geistlicher, Bischof von Helsinki
 Verschuren, Renzo (* 1981), niederländischer Volleyballspieler
 Verschuren, Sebastiaan (* 1988), niederländischer Schwimmer
 Verschuring, Hendrik (1627–1690), holländischer Maler
 Verschuur, Wouterus (1812–1874), niederländischer Tiermaler und Lithograf
 Verse, Dirk A. (* 1971), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Versé, Julius (1881–1966), deutscher Geologe und Bergbauingenieur
 Versé, Max (1877–1947), deutscher Pathologe
 Verseck, Keno (* 1967), deutscher Journalist
 Versell, Walter (1891–1989), Schweizer Bauingenieur
 Versen, Alfons (1913–1944), römisch-katholischer Geistlicher, Steyler Missionar und Opfer des Nationalsozialismus
 Versen, Carl (1809–1871), deutscher Jurist und Politiker
 Versen, Dieter (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Versen, Hans Lorenz von (1881–1931), deutscher Landrat
 Versen, Lothar von (1938–2014), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Versen, Maximilian von (1833–1893), preußischer General der Kavallerie und Kommandierender General des III. Armee-Korps
 Versen, Otto Kasimir von (1705–1774), preußischer Generalmajor, Kommandeur des Dragonerregiments „Holstein“
 Versen, Rudolf von (1829–1894), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter
 Versenus Aper, Lucius, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Vershbow, Alexander (* 1952), US-amerikanischer Diplomat und Politikwissenschaftler
 Vershofen, Wilhelm (1878–1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Versiani Velloso, José Francisco (1919–1972), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Itumbiara
 Versick, Thilo (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Versiglia, Aloisius (1873–1930), italienischer Ordensgeistlicher, Missionar, Bischof, Märtyrer und Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Versing, Wilhelm (1811–1879), deutscher Theaterschauspieler und Opernsänger (Bass/Bariton)
 Versini, Marie (1940–2021), französische Schauspielerin
 Versis, Sotirios (1876–1919), griechischer Gewichtheber und Leichtathlet
 Versl, Josef (1901–1993), deutscher Graphiker und Landschaftsmaler
 Versluis, Mechiel (* 1987), niederländischer Ruderer
 Versluys, Elisabeth (1923–2011), niederländische Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Versluys, Jan (1873–1939), deutsch-niederländischer Zoologe
 Versluys, Patrick (* 1958), belgischer Radrennfahrer
 Versmann, Ernst August Otto (1823–1889), deutscher Apotheker und Fabrikant
 Versmann, Ernst Friedrich (1814–1873), deutscher evangelischer Theologe
 Versmann, Heinrich Joachim (1816–1866), deutscher Apotheker und Politiker
 Versmann, Johannes (1820–1899), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdHB, Erster Bürgermeister
 Versnel, Hendrik Simon (* 1936), niederländischer Althistoriker
 VerSnyder, Francis (1925–1989), US-amerikanischer Ingenieur und Metallurge
 Versock, Kurt (1895–1963), deutscher Offizier, General der Gebirgstruppe im Zweiten Weltkrieg
 Versois, Odile (1930–1980), französische Schauspielerin
 Versor, Johannes, Thomist
 Verspoell, Christoph Bernhard (1743–1818), deutscher katholischer Priester, Publizist und Kirchenlieddichter
 Verspohl, Eugen (* 1947), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Verspohl, Franz-Joachim (1946–2009), deutscher Kunsthistoriker
 Verspronck, Jan Cornelisz (1600–1662), holländischer Porträtmaler des Barock im sogenannten Goldenen Zeitalter holländischer Malerei
 Verstappen, Andreas (* 1960), deutscher Autor, Illustrator, Cartoonist, Schauspieler und Cartoonforscher
 Verstappen, Annemarie (* 1965), niederländische Schwimmerin
 Verstappen, Eric (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Verstappen, Jos (* 1972), niederländischer Autorennfahrer
 Verstappen, Martin (1773–1853), belgischer Landschaftsmaler und Lithograph
 Verstappen, Max (* 1997), belgisch-niederländischer Automobilrennfahrer
 Verstappen, Wim (1937–2004), niederländischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Versteeg, Heinz (1939–2009), niederländischer Fußballspieler
 Versteeg, Kelly (* 1994), niederländische Tennisspielerin
 Versteeg, Kris (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Versteeg, Mitch (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Versteeg, Wytske (* 1983), niederländische Schriftstellerin und Politologin
 Versteegh, Bob (* 1950), niederländischer Hochschullehrer, Professor für Klavier
 Versteegh, Cornelis H. M. (* 1947), niederländischer Arabist und Sprachwissenschaftler
 Versteegh, Pierre (1888–1942), niederländischer Dressurreiter, Soldat und Widerstandskämpfer
 Versteegt, Hans (1928–2011), niederländischer Orgelbauer
 Verstegen, Margarete (1929–2008), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Verstegen, Mark (* 1969), US-amerikanischer Fitnessexperte und -trainer
 Verstegen, Richard († 1640), holländisch-englischer Schriftsteller
 Verstegen, Ute (* 1970), deutsche Christliche Archäologin
 Verstegen, Willem († 1659), Kaufmann im Dienste der niederländischen Ostindien-Kompanie, Leiter der Niederlassung Dejima in Japan
 Versteijnen, Niels (* 2000), niederländischer Handballspieler
 Verster, Floris (1861–1927), niederländischer Blumen- und Stilllebenmaler sowie Lithograf
 Verster, Shannon (* 1999), südafrikanische Siebenkämpferin
 Versteyl, Andrea (* 1953), deutsche Rechtsanwältin und Richterin
 Versteyl, Ludger-Anselm (1944–2016), deutscher Rechtsanwalt, Fachautor, Honorarprofessor und Unternehmer
 Versteylen, Luc (1927–2021), belgischer, flämischer Priester, Jesuit und Aktivist
 Verstl, Gert (* 1935), deutscher Offizier
 Verstoep, Anton, niederländischer Badmintonspieler
 Verstoep, Bep (1939–2010), niederländische Badmintonspielerin
 Verstolk van Soelen, Johan Gijsbert (1776–1845), niederländischer Politiker
 Verstraelen, Arnold (1882–1932), niederländischer Ordensgeistlicher
 Verstraete, Birger (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Verstraete, Daniel Alphonse Omer (* 1924), emeritierter Bischof von Klerksdorp
 Verstraete, Fernand (1925–1992), französischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Verstraete, Frank (* 1972), belgischer theoretischer Physiker
 Verstraeten, Edouard (1948–2005), belgischer Radrennfahrer
 Verstraeten, Francois (1887–1965), belgischer Radrennfahrer
 Verstraeten, Jorre (* 1997), belgischer Judoka
 Verstraeten, Joseph, belgischer Turner
 Verstraeten, Mike (* 1967), belgischer Fußballspieler
 Verstrepen, Johan (* 1967), belgischer Radrennfahrer
 Verstuyft, Katrien (* 1982), belgische Triathletin
 Versyp, Louis (1908–1988), belgischer Fußballspieler

Vert 
 Vertacnik, Hans-Peter (* 1956), österreichischer Autor
 Vertainen, Eetu (* 1999), finnischer Fußballspieler
 Vertelienė, Vilija (* 1962), litauische Politikerin
 Vertenten, Petrus (1884–1946), belgischer Missionar
 Vértes, Marcel (1895–1961), ungarischer Grafiker, Maler, Illustrator, Bühnenbildner
 Vértes-Schütter, Isabella (* 1962), deutsche Theaterintendantin und Politikerin (SPD), MdHB
 Vertessen, Yorbe (* 2001), belgischer Fußballspieler
 Vértesy, József (1901–1983), ungarischer Wasserballspieler, Schwimmer und Trainer
 Verteuil, Anthony de (* 1932), trinidadischer Historiker
 Verthamon de Chavagnac, Michel de (1687–1762), französischer Bischof
 Verthamon, Jean-Baptiste de († 1735), französischer Geistlicher
 Vertin, Petrus Gerardus (1819–1893), niederländischer Landschafts- und Vedutenmaler sowie Radierer und Lithograf
 Vértiz y Salcedo, Juan José de (1719–1799), Vizekönig von Río de la Plata
 Vertlib, Vladimir (* 1966), österreichischer Schriftsteller
 Vertonghen, Jan (* 1987), belgischer Fußballspieler
 Vertova, Caterina (* 1960), italienische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Vertovec, Steven (* 1957), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler
 Vertue, Margaret (* 1953), südafrikanische Bischöfin der Anglican Church of Southern Africa
 Vertue, Sue (* 1960), britische Fernsehproduzentin

Veru 
 Verucchi, Giuseppe (* 1937), italienischer Geistlicher und emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Ravenna-Cervia
 Verucchio, Malatesta da († 1312), italienischer Condottiere
 Verucla, Lucius Flavius, römischer Unternehmer
 Verucloetius, adliger Helvetier
 Verus († 219), römischer Politiker
 Verus, Lucius (130–169), römischer Kaiser

Verv 
 Vervaat, Wim (1942–1994), niederländischer Mathematiker
 Vervaecke, Félicien (1907–1986), belgischer Radrennfahrer
 Vervaecke, Julien (1899–1940), belgischer Radrennfahrer
 Vervaeke, Louis (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Vervaet, Imke (* 1993), belgische Sprinterin
 Vervaux, Johannes (1586–1661), deutscher Jesuit, Historiker und Beichtvater Maximilians I. von Bayern
 Vervecken, Erwin (* 1972), belgischer Radrennfahrer
 Verveer, Salomon Leonardus (1813–1876), niederländischer Landschaftsmaler, Radierer und Lithograf
 Vervenne, Marc (* 1949), flämischer Theologe
 Ververgaert, Dennis (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Vervest, Jos (1925–1999), belgischer Karambolagespieler und Unternehmer
 Vervier, Marcus (1811–1891), deutscher Verwaltungsjurist
 Verville, Alfred Victor (1890–1970), US-amerikanischer Flugzeugbaupionier
 Vervisch, Frédéric (* 1986), belgischer Rennfahrer
 Vervloesem, Marcel (1952–2018), belgischer Aktivist
 Vervoort, Karl Walter (1899–1979), deutscher Ordensgeistlicher, Paraguay-Missionar (Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria)
 Vervoort, Marieke (1979–2019), belgische Leichtathletin im Behindertensport
 Vervoort, Mark (* 1990), niederländischer Tennisspieler
 Vervoort, Patrick (* 1965), belgischer Fußballspieler
 Vervoort, Rudi (* 1958), belgischer Politiker
 Vervoort, Willem (1917–2010), niederländischer Zoologe
 Vervotte, Inge (* 1977), belgische Ministerin
 Vervuert, Klaus Dieter (1945–2017), deutscher Verleger und Buchhändler

Verw 
 Verwaayen, Ben (* 1952), niederländischer Geschäftsmann
 Verwee, Alfred (1838–1895), belgischer Maler und Radierer
 Verweij, Koen (* 1990), niederländischer Eisschnellläufer
 Verwer, Abraham de († 1650), holländischer Marinemaler
 Verwer, Justus de, holländischer Marinemaler
 Verwerich, Rebecca, deutsche Fernsehmoderatorin
 Verwey, Albert (1865–1937), niederländischer Schriftsteller
 Verwey, Evert (1905–1981), niederländischer Chemiker
 Verwey, Jan (* 1936), niederländischer Jazzmusiker (Mundharmonika)
 Verwey, Roland (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Verweyen, Alexander (* 1963), deutscher Sachbuchautor
 Verweyen, Hansjürgen (1936–2023), deutscher Hochschullehrer, Fundamentaltheologe
 Verweyen, Jana (* 1987), deutsche Laiendarstellerin
 Verweyen, Johannes Maria (1883–1945), deutscher Philosoph, Freimaurer und Theosoph
 Verweyen, Norbert (* 1950), deutscher Schwimmer
 Verweyen, Theodor (* 1937), deutscher Literaturwissenschaftler
 Verwiebe, Roland (* 1971), deutscher Soziologe und Professor
 Verwijlen, Bas (* 1983), niederländischer Degenfechter
 Verwilghen, Marc (* 1952), belgischer Politiker und Justizminister
 Verwilt, François († 1691), holländischer Maler
 Verwimp, Alphonse (1885–1964), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kisantu
 Verwimp, Timo (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Verwoerd, Hendrik Frensch (1901–1966), südafrikanischer Soziologe und Politiker
 Verworn, Hermann (1848–1926), deutscher Architekt und Baubeamter
 Verworn, Max (1863–1921), deutscher Physiologe
 Verworner, Christopher (* 1985), deutscher Dirigent und Komponist
 Verwüster, Dennis (* 1998), österreichischer Fußballspieler

Very 
 Véry, Pierre (1900–1960), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Veryga, Aurelijus (* 1976), litauischer Psychiater, Professor und Politiker

Verz 
 Verzascha, Bernhard (1628–1680), Schweizer Arzt
 Verzeletti, Carlos (* 1950), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Castanhal
 Verzeri, Juan (* 1963), uruguayischer Fußballtrainer
 Verzeri, Teresa Eustochio (1801–1852), Ordensschwester, Gründerin der Töchter des Heiligsten Herzens Jesu (Verzeri Soure)
 Verzetnitsch, Friedrich (* 1945), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bundesrates
 Verzi, Hrvoje (* 1970), deutscher Leichtathlet
 Verzier, René (* 1934), kanadischer Kameramann
 Verzini, Dino (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Verzotto, Maicol (* 1988), italienischer Wasserspringer
 Verzura, Antonio (* 1992), thailändisch-italienischer Fußballspieler
 Verzura, Gionata (* 1992), thailändisch-italienischer Fußballspieler